Lagoa do Itaenga kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Lagoa do Itaenga (ort), Pernambuco, 
 Lagoa do Itaenga (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar